Ictus peut désigner :
 Ictus (médecine), un mot d'origine latine employé notamment en médecine, qui signifie « crise » ;
 Ictus (prosodie), un mot d'origine latine employé en poésie et en musique, qui signifie « battement » de la mesure ; 
 Ictus amnésique, une perte de mémoire subite, brève et transitoire ;
 Ensemble Ictus, un ensemble de musique contemporaine installé depuis 1994 à Bruxelles.